Timiš, rijeka koja teče kroz Rumunjsku i Srbiju

Rumunjska:
 Timiş (županija)